Леонид Тузов:
 Тузов, Леонид Васильевич (1925—2018) — советский и киргизский учёный, доктор физико-математических наук, Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики (1995).
 Тузов, Леонид Петрович (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.